АК Інжинірінг () — будівельна генпідрядна компанія, яка спеціалізується на професійному керуванні проєктами у сфері будівництва, заснована в Києві 10 червня 2002 року.

Першим об'єктом будівництва стала жіноча клініка ISIDA, яка була завершена у 2004 році.

26 липня 2012 року рішенням Президії Академії будівництва України компанія АК Інжиніринг затверджена Колективним членом Академії будівництва України.

У 2013 році пройшла сертифікацію від Bureau Veritas, що підтверджує, що в компанії впроваджена й підтримується система менеджменту якості відповідно до міжнародного стандарту IS0 9001:2008 в основній області діяльності «Генеральний підрядник у будівництві», у 2019 році проведена робота для досягнення рівня ISO 9001:2015.

Сфери діяльності 
 Виконання функцій замовника
 Виконання функцій генерального підрядника
 Розробка техніко-економічних обґрунтувань перспективних проєктів
 Оцінка інвестицій і організація фінансування
 Передпроєктне пророблення й проєктні роботи зі стадій «Проєкт» і «Робоча документація»
 Будівництво нових будинків і споруд
 Реконструкція, посилення та збільшення поверховості існуючих будинків
 Технічний нагляд

Проєкти 
 НСК «Олімпійський» (2010—2011) — НСК «Олімпійський» — головна спортивна арена України, один із найкращих стадіонів Європи. У зв'язку із проведенням у Києві фіналу футбольного чемпіонату «Євро-2012» за доручення уряду й під суворим контролем комісії UEFA у 2011 році була проведена повна реконструкція стадіону з 80-літньою спортивною історією. Компанія «АК Інжиніринг» виступила генеральним підрядником реконструкції «НСК Олімпійський».
 Жіноча клініка «Ісіда» (2002—2004). «Ісіда» — це перша в Україні недержавна акушерсько-гінекологічна клініка. Розташована вона в Соломенському районі м. Києва. На початковому етапі роботи компанія, проаналізувавши всі фактори, що впливають на витратну частину проєкту, взялася за його реалізацію. «АК Інжиніринг» відстоював інтереси замовника як у питаннях вартості, так і в тому, що стосувалося рівня застосованих технологій і якості будівництва. Вартість одного квадратного метра забудови обійшлася замовникові на 30 % нижче аналогічних об'єктів.
 «Євразія» (2005—2007) — бізнес-центр «Євразія» (колишня назва «Айсберг») на Жилянській вулиці є одним із перших і найбільших офісних центрів класу «А» Києва. Інфраструктура бізнес-центру об'єднує в собі конференц-зали загальною площею 1280 м² і магазини площею 2200 м².
 «Рильський» (2006—2008) — адміністративна будівля, зведена за бажанням замовника в унікальному місці — на кордоні з архітектурним заповідником «Софія Київська», внесеному до списку світової спадщини ЮНЕСКО.
 Еко-тауер — багатофункціональний центр «Еко-Тауер» є найбільшим діловим центром Запоріжжя і є будівлею, що стоїть окремо і має 3 підземних і 18 наземних поверхів.
 «Кримський бриз» (2009—2010) — на території, розташованій серед неповторної природи кримського узбережжя, у мальовничому ландшафті ділянки будівництва «Еколого-туристичного центру» в смт Паркове в Криму, побудована група туристичних готелів підвищеної комфортності.
 Park Avenue (2008 р. — до теперішнього часу) — «Park Avenue» — житловий комплекс, що складається із чотирьох окремих веж і одного блоку з п'яти секцій. Його відрізняє не тільки висока якість і сучасний вигляд будівель, а й велика упоряджена територія навколо, яка містить у собі сквер, дитячі ігрові майданчики, підземний паркінг, розташований на двох рівнях, а також фітнес-центр і комерційний центр.
 Андріяшевський елеватор (2012—2013) — компанія «АК Інжиніринг» виступила генеральним підрядником при здійсненні загальнобудівельних робіт першої черги елеватора (комплекс по прийманню, очищенню, сушці й зберіганню зерна).
 Міжнародний виставковий центр. Третя черга (2017 — донині) — компанія «АК Інжинірінг» підписала контракт на управління будівництвом нового павільйону з двоповерховим виставковим залом Міжнародного виставкового центру в Києві за адресою просп. Броварський, 15 у Дніпровському районі. Загальна площа комплексу — 12,5 тис. м2.
 Компанія «АК Інжинірінг» приступила до реконструкції «Швейної фабрики Воронін». У червні 2019 року компанія «АК Інжинірінг» підписала контракт із Замовником та приступила до реконструкції швейної фабрики «Воронін». 
 ЖК Triiinity — роботи по генеральному підряду над цим проєктом розпочато у 2021 році та тривають. Орієнтовний термін введення всього комплексу в експлуатацію запланований на 2024 рік.

Примітки